Mattias Bylund (ur. 30 marca 1974 w Bollnäs) – szwedzki skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1999), medalista mistrzostw kraju.

W 1999 wziął udział w mistrzostwach świata. W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, po skoku na odległość 70,5 metra, zajął 67. miejsce, na skoczni dużej uplasował się na 64. pozycji (67 metrów), a w konkursie drużynowym na skoczni dużej, wraz z reprezentacją Szwecji, zajął 11. miejsce (Bylund uzyskał odległości 64,5 i 68 metrów).

W swojej karierze dwukrotnie przystępował do rywalizacji w Pucharze Świata (w obu przypadkach w Falun) – 13 marca 1997, w swoim jedynym starcie w konkursie głównym, po skoku na odległość 68,5 metra, zajął 58. pozycję w stawce 63 skoczków, wyprzedzając między innymi Svena Hannawalda i Espena Bredesena. W swoim drugim starcie w PŚ, 11 marca 1999, odpadł w kwalifikacjach.

W latach 1996–2001 wystąpił w ponad 20 konkursach Pucharu Kontynentalnego, jednak punkty tego cyklu zdobył tylko raz – 21 marca 1999 w Hede uplasował się na 28. miejscu. Zdobyte wówczas 3 punkty pozwoliły mu zająć 286. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1998/1999.

W lutym 1999 na obiekcie w Bollnäs został wicemistrzem Szwecji w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, przegrywając z Kristofferem Jåfsem różnicą 31 punktów.

Przypisy 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Bollnäs